Austria:
 Grafenschlag – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Grafenschlag – miejscowość w gminie Vitis, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya